|}

Weblinks 

Bayenthal
Baudenkmaler Koln Bayenthal